Edmund Mortimer, 3. hrabia Marchii
 Edmund Mortimer, 5. hrabia Marchii
 Sir Edmund Mortimer